Лаба́льм () — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент — Эн. Входит в состав кантона Понсен. Округ коммуны — Нантюа.

Код INSEE коммуны — 01200.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 390 км к юго-востоку от Парижа, в 65 км северо-восточнее Лиона, в 24 км к юго-востоку от Бурк-ан-Бреса.

Большая часть территории коммуны покрыта лесами.

Климат 
Климат полуконтинентальный с холодной зимой и тёплым летом. Дожди бывают нечасто, в основном летом.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 204 человека.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 124 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 92 были экономически активными, 32 — неактивными (показатель активности — 74,2 %, в 1999 году было 72,0 %). Из 92 активных жителей работали 81 человек (42 мужчины и 39 женщин), безработных было 11 (8 мужчин и 3 женщины). Среди 32 неактивных 7 человек были учениками или студентами, 14 — пенсионерами, 11 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Замок Саппель (XVIII век)
 Руины замка Баррьо
 Церковь в готическом стиле (XV век)

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Эн